Plaats in Indonesië
 Tambirejo (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tambirejo (Toroh), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java